

Alcane

Liste des composés organiques

Calcium

Cadmium

Cérium

Californium

Chlore

Curium

Copernicium

Cobalt

Chrome

Césium

Cuivre

Liste en rapport avec la chimie